Dead Cell – organizzazione immaginaria presente nella serie Metal Gear
 Dead Cell – canzone dell'album Infest del gruppo musicale Papa Roach